Deidamia puede referirse a:

Deidamía o Deidamea, personaje de la mitología griega, hija de Licomedes.
Deidamía, ópera de Händel basada en el personaje mitológico.
Hipodamía, otro personaje mitológico.
Deidamia I de Epiro († 300 a. C.), hija de Eácides rey de Epiro y esposa de Demetrio Poliorcetes.
Deidamia II de Epiro († 223 a. C.)
Deidamia, un género de plantas de la familia de las pasifloráceas.
Un sinónimo de Willemoesia, un género de crustáceos decápodos, de la familia Polychelidae.
Deidamia un género de lepidópteros.